Dolichomastix može označavati:
 Dolichomastix (Plantae) Manton, rod zelenih algi iz porodice Dolichomastigaceae.
 Dolichomastix (Animalia) Ceballos, 1924, rod kukaca iz porodice Ichneumonidae